Abasolo hace referencia a varios artículos:

Toponimia 

 Municipio de Abasolo (Coahuila), municipio del estado de Coahuila.
 Abasolo (Coahuila), cabecera del municipio homónimo en Coahuila.
 Municipio de Abasolo (Durango), municipio del estado de Durango.
 Abasolo (Durango), cabecera del municipio homónimo en Durango.
 Municipio de Abasolo (Guanajuato), municipio del estado de Guanajuato.
 Abasolo (Guanajuato), cabecera del municipio homónimo en Guanajuato.
 Municipio de Abasolo (Nuevo León), municipio del estado de Nuevo León.
 Abasolo (Nuevo León), cabecera del municipio homónimo en Nuevo León.
 Municipio de Abasolo (Tamaulipas), municipio del estado de Tamaulipas.
 Abasolo (Tamaulipas), cabecera del municipio homónimo en Tamaulipas.
 Abasolo del Valle, localidad en el estado de Veracruz.